Miejscowości w USA:
 Creswell – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Washington
 Creswell – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Lane
Gminy w USA:
 Creswell (ang. Creswell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
W Wielkiej Brytanii:
 Creswell – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Creswell – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)